LFD steht für:
 Landesfilmdienst
 Landesfinanzdirektion
 LFD Holding, Konzern der Schweineproduktion, Deutschlands größter Ferkelerzeuger
 Luftwaffen-Felddivision

LfD steht für:
 Landesamt für Denkmalpflege, siehe Denkmalbehörde
 Landesbeauftragter für den Datenschutz

Abkürzung